Termin dipeptidilna karboksipeptidaza ima više značenja.

 Angiotenzin konvertujući enzim, enzim
 Peptidilna dipeptidaza Dcp, enzim